Краснодарская высшая офицерская школа штурманов ВВС — располагавшаяся в Краснодаре высшая офицерская школа штурманов ВВС. 

Исторические названия училища: Краснодарское военно-авиационное училище летнабов и штурманов, с 5 февраля 1941 — Краснодарская военная авиационная школа стрелков-бомбардиров, в марте 1941 переформирована в Краснодарское объединенное военное авиационное училище, прежние курсанты отправлены в  Челябинскую военную авиационную школу стрелков-бомбардиров; в годы Великой Отечественной войны было передислоцировано в Грозный и 28 февраля 1945 переименовано в Грозненское военное авиационное училище летчиков и штурманов.

История училища 

Приказом НКО СССР от 24.08.1940 № 0195 школа была переподчинена от Управления высших военно-учебных заведений РККА начальнику Главного управления ВВС.

В 1940 году в училище насчитывалось 2000 курсантов. Четыре раза в год выпускалось по 500—600 стрелков-бомбардиров и штурманов для частей ВВС.

В период с 18 апреля по 1 июня 1960 года на базе Краснодарской высшей офицерской школы штурманов ВВС и Батайской военной авиационной школы было организовано Краснодарское военное объединенное ордена Дружбы народов летно-техническое училище имени Героя Советского Союза А. К. Серова для подготовки военнослужащих для стран народной демократии с расположением в Краснодаре.

Управление 
 С 1940 года командовал училищем комбриг Степан Красовский.
 В 1943 году выпускало пилотов по курсу подготовки командиров авиационного звена и называлось Краснодарское объединенное военное авиационное училище. Начальником училища был полковник Евгений Пристром.
 Командир курсантской эскадрильи капитан Анатолий Топаллер.

Известные выпускники 
 Иванов, Михаил Иванович
 Иванов, Николай Дмитриевич
 Козленко, Пётр Алексеевич
 Косса, Михаил Ильич
 Обойщиков, Кронид Александрович
 Рапопорт, Борис Элевич

См. также 
 Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков

Примечания 

Военные высшие учебные заведения СССР
Исчезли в 1960 году